Алексей Викторович Мишин (1936—2009) — советский и российский поэт, почётный гражданин Смоленска.

Биография 
Алексей Мишин родился 18 октября 1936 года в деревне Зуевка Рославльского района Смоленской области в семье крестьянина. В октябре 1937 года по обвинению в членстве в кулацкой контрреволюционной группировке были арестованы и расстреляны его отец и дед (сам Мишин узнал об их судьбе лишь в 1980-е годы). В годы Великой Отечественной войны семья Мишина жила в бедности и страдала от голода. Вскоре после окончания войны мать Мишина была осуждена за кражу горсти колосков с колхозного поля.

Мишин окончил Епишевскую среднюю школу. Первое его стихотворение было опубликовано в 1953 году в газете «Рославльская правда». В 1956 году Мишин окончил Рославльский техникум железнодорожного транспорта, после чего работал механиком вагонного депо на Печерской железной дороге, затем в вагонном депо станции «Смоленск». В 1960-е годы он окончил историко-филологический факультет Смоленского государственного педагогического института, после чего стал работать корреспондентом Тумановской районной газеты, затем работал на Смоленском областном радио, инструктором, заведующим сектором культурно-массовой работы Смоленского областного комитета комсомола, начальником редакционно-издательского отдела Смоленского областного ЦНТИ. С 1968 года Мишин был заведующим, затем директором бюро пропаганды художественной литературы.

В 1970 году Мишин опубликовал в издательстве «Московский рабочий» первую книгу своих стихов «Наедине с Россией». Вторую под названием «Кольца» он опубликовал в 1972 году в издательстве «Молодая гвардия». Неоднократно сотрудничал с композиторами Смоленска и Москвы, был победителем ряда конкурсов на лучшую песню. Стихи Мишина публиковались в Москве, Польше, Болгарии и Белоруссии. В общей сложности он издал 29 поэтических сборников. В 1988 году он возглавил Смоленское областное книжное издательство ООО «Смядынь», а также стал председателем правления Смоленского областного отделения Российского детского фонда.

Решение 46-й сессии Смоленского горсовета от 31 августа 2007 года за «создание талантливых поэтических произведений, популярных патриотических песен, большой вклад в сохранение исторического и духовного наследия Смоленщины, многолетнее и плодотворное руководство Смоленским отделением Российского Детского Фонда, активную подвижническую и общественную деятельность» Алексей Мишин был удостоен высокого звания «Почётный гражданин города-героя Смоленска».

Выйдя на пенсию, Мишин продолжал заниматься общественной деятельностью. 29 августа 2009 года он скончался. Похоронен на Братском кладбище Смоленска.

Награждён медалями «За трудовую доблесть» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (обе — 1970), орденом «Георгия Победоносца» 2-й степени (2006). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1997). Лауреат премии комсомола Смоленщины имени Ю. А. Гагарина (1979), Всероссийской литературной премии имени А. Т. Твардовского (1995), Премии Центрального Федерального Округа в области литературы и искусства (2005).

Библиография 

 «Наедине с Россией», 1970.
 «Кольца», 1972.
 «Жарынь», 1973.
 «Зеленая околица», 1974.
 «Рябиновая осень», 1979.
 «Повторное свидание», 1980.
 «Пора свиданий», М., 1980.
 «Земля любви моей», 1983.
 «Песни полей», М., 1984.
 «Люблю и верю», М., «Современник», 1985.
 «Колосья на броне», 1986.
 «Поздние грозы», М., «Сов. Россия», 1988.
 «Благодарение», 1989.
 «БИС», М., «Молодая гвардия», 1990.
 «Портреты женщины любимой», Смоленск, «Смядынь», 1996.
 «Стихи и поэмы», 1996.
 «Отец. Поэма», Смоленск, «Посох», 1998.
 «Избранное», в 2 томах, Смоленск, 2001.
 «Родничок», стихи и сказки. Смоленск, «Смядынь», 1998.
 «Услышь меня, Россия», избранные стихотворения. Издательство «Маджента», 2016.

Примечания 

Поэты XX века
Почётные граждане Смоленска
Выпускники Смоленского государственного университета
Похороненные на Братском кладбище (Смоленск)